Серге́й Леви́цкий: Левицкий, Сергей Александрович (1908—1983) — русский философ, публицист, литературовед.
 Левицкий, Сергей Вячеславович (род. 1970) — белорусский футболист.
 Левицкий, Сергей Львович (1819—1898) — русский фотограф.